Un tensiomètre est employé pour désigner :
 un sphygmomanomètre ;
 un appareil permettant la mesure de la tension superficielle ;
 un appareil permettant la mesure de la tension des fils, des câbles, des courroies, etc.